8323 Кріміджіс (8323 Krimigis) — астероїд головного поясу.
 Стаматіос Кріміджіс (нар. 1938) Σταμάτιος Κριμιζής — грецький астроном.